Grünberger ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandra Grünberger (* 1980), österreichische Skeletonpilotin
 Alfred Grünberger (1875–1935), österreichischer Politiker
 Arthur Grünberger (1882–1935), österreichischer Architekt, Maler und Bühnenbildner 
 Christoph Grünberger (1561–1636), Jesuitenpater und Astronom, siehe Christoph Grienberger
 Florian Grünberger (* 1980), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Friedrich Florian Grünberger (1921–2007), österreichischer Architekt
 Ludwig Grünberger (1839–1896), böhmischer Komponist und Pianist

 Peter Grünberger (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Silvia Grünberger (* 1981), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Theodor Grünberger (1756–1820), süddeutscher Komponist
 Thomas Grünberger (* 1964), österreichischer Chirurg

Grünberger steht für: 
 Grünberger Allianz, böhmisch-katholischer Adelsbund im 15. Jahrhundert 
 Grünberger Handschrift, bedeutende Handschrift 
 Grünberger Straße, Straße in Berlin-Friedrichshain  
 Grünberger Wein, schlesischer Wein aus der Gegend von Zielona Góra/Grünberg 

Siehe auch:
 Gruemberger (Mondkrater)
 Grünberg, Gruenberg, Grunberg, Grumberg
 Grünenberg